Schott é um nome de família de origem germânica e pode referir-se a uma das seguintes pessoas:
 Charles Anthony Schott, cientista norte-americano de origem alemã;
 Heinrich Wilhelm Schott, botânico e explorador austríaco;
 Otto Schott, químico e investigador da tecnologia do vidro;
O nome pode ainda referir-se a:
 5312 Schott, um asteróide da cintura principal;
 Schott AG, Grupo alemão de fabricação de vidro;
 Upgant-Schott, um município da Alemanha.

Desambiguação